Дискография Эми Макдональд, шотландской рок/фолк-певицы и автора песен из Бишопбриггса, Ист-Дамбартоншир. С 2007 года было продано свыше 9 миллионов записей по всему миру. Её дебютный альбом — This Is the Life — был выпущен 30 июля 2007 года, и было продано более 3 миллионов экземпляров, в основном, в Европе. Альбом достиг номера один в альбомном чарте Великобритании, а также других европейских странах, например, в Швейцарии. Второй альбом A Curious Thingбыл выпущен в марте 2010 года.

Первый сингл «Poison Prince» был выпущен 7 мая 2007 года. Другие синглы с альбома This is the Life, «Mr Rock & Roll» и заглавный трек альбома были также успешными, достигнув топ-40 в чарте синглов Великобритании и пользуется успехом повсеместно в Европе, особенно Германии. «L.A.» и «Run» не попали в чарты в Великобритании Топ-40, но стали хитами в Европе.

Второй студийный альбом, A Curious Thing, был выпущен в марте 2010 года. Первым синглом с альбома стал «Don’t Tell Me That It’s Over», был скромным хитом в Великобритании, занял сорок восьмое место в британском чарте синглов, но добился большего в Континентальной Европе, заняв шестое место в Германии и второе в Бельгии. Второй сингл «Spark» не попал в чарты Великобритании, но попал в ротацию в других странах Европы. Макдональд выпустила свой третий альбом Life in a Beautiful Light в июне 2012 года. Главный сингл с альбома, «Slow It Down», снискал умеренный успех в Великобритании, заняв сорок пятое место чарта синглов Великобритании; также сингл попал в чарты Австрии, Бельгии, Германии и Швейцарии.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Синглы

Как ведущий исполнитель

Другие выступления

Музыкальные клипы

Ссылки 

Фолк-дискографии
Дискографии Великобритании